Préaux pode se referir a:
 Préaux (Ardèche)
 Préaux (Indre)
 Préaux (Mayenne)
 Préaux (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos